Albrecht Ritschl (1822-1889) – teologo tedesco
 Friedrich Wilhelm Ritschl (1806-1876) – filologo classico tedesco